Scott Franklin peut faire référence à :
 Scott Franklin (né en 1964), homme politique américain ;
 Scott Franklin (né en 1980), joueur de rugby à XV canadien.